Birch Beach ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Birch Beach (Michigan)
 Birch Beach (Minnesota)